Чон Гён Хо (; 22 мая 1980, Самчхок, Республика Корея) — южнокорейский футболист, выступавший на позиции нападающего за сборную Южной Кореи и целый ряд клубов.

Клубная карьера 
Родился 22 мая 1980 года в городе Самчхок. Воспитанник футбольной школы команды Ульсанского университета.

Во взрослом футболе дебютировал в 2003 году выступлениями за команду клуба «Ульсан Хёндэ», в котором провёл один сезон, приняв участие в 56 матчах чемпионата.

С 2005 по 2008 год играл в составе команд клубов «Санджу Санму», «Ульсан Хёндэ» и «Чонбук Хёндэ Моторс».

Своей игрой за последнюю команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Канвон», к составу которого присоединился в 2009 году. Отыграл за команду следующие два сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Канвона», был основным игроком атакующего звена команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Тэджон Ситизен», за команду которого выступал в течение 2012 года.

Карьера в сборной 
В 2003 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Южной Кореи. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в основном составе команды страны 42 матча, забив 6 голов.

В составе сборной был участником Летних Олимпийских игр 2004 в Афинах, кубка Азии по футболу 2004 года в Китае и чемпионата мира 2006 года в Германии.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Республики Корея
Игроки сборной Республики Корея по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Канвон»
Игроки ФК «Тэджон Хана Ситизен»
Игроки ФК «Санджу Санму»
Игроки ФК «Ульсан Хёндэ»
Игроки ФК «Чонбук Хёндэ Моторс»